Jambaz steht für folgende geografische Objekte im Département Haute-Savoie, Region Auvergne-Rhône-Alpes, Frankreich:

 Jambaz de çà, Weiler und Ortsgliederung der Gemeinde Bellevaux
 Jambaz de là, Weiler und Ortsgliederung der Gemeinde Bellevaux
 Col de Jambaz, Gebirgspass in den Savoyer Voralpen